Bojanów (gemeente)
 Bojanów (Subkarpaten), plaats in de gemeente Bojanów